VP steht für:

 V-Person, Informant, siehe V-Mann
 Vanua’aku Pati, eine Partei im Parlament von Vanuatu
 Vasopressin, siehe Antidiuretisches Hormon
 Verbalphrase in der Linguistik
 Verkaufspreis
 Verkehrsposten
 Vernet et Pairard, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Versuchsperson, siehe Proband
 Vertrauensperson (Bundeswehr)
 Vilniaus prekyba, litauische Handelskette
 Virusprotein
 Vizepräsident
 Volkspolizei, siehe Deutsche Volkspolizei
 Vollpension
 VP Records, US-amerikanisches Reggae-Musiklabel
 Virtus.pro, russischer E-Sport-Clan
 Indochina Airlines (IATA-Code), vietnamesische Billigfluggesellschaft
 Viação Aérea São Paulo (IATA-Code), ehemalige brasilianische Fluggesellschaft

VP als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Worcester
 Niederlande: Lkw mit einem Gewicht bis 3,5 t
 Norwegen: Trondheim in der Provinz Trøndelag
 Serbien: Velika Plana

Siehe auch:
 Vau-pe

Abkürzung